Uphoff ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Uphoff (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Carl Emil Uphoff (1885–1971), deutscher Maler
 Fritz Uphoff (1890–1966), deutscher Maler
 Hans-Erich Schmidt-Uphoff (1911–2002), deutscher Maler und Grafiker
 Nicole Uphoff (* 1967), deutsche Dressurreiterin
 Norman T. Uphoff (* 1940), US-amerikanischer Sozial- und Agrarwissenschaftler
 Lore Schill (1890–1968), deutsche Malerin, hieß nach ihrer Heirat mit Fritz Uphoff Lore Uphoff
 Tinka Uphoff (* 1983), deutsche Marathon- und Ultramarathonläuferin
 Tjorben Uphoff (* 1994), deutscher Fußballspieler